Florida Central Railroad (1868-1882) — железная дорога, основанная в 1851 году и действовавшая с 1868 по 1882 год
 Florida Central Railroad (1907-1914) — железная дорога действовавшая с 1907 по 1914 год
 Florida Central Railroad (нынешняя) — железная дорога работающая с 1986 года